Појам  може да се односи на:

Флинт (Мичиген), град у америчкој савезној држави Мичиген

Особе
Кит Флинт, 
Лари Флинт,